Jans est un patronyme flamand ou néerlandais dérivé du prénom Jan (en français : Jean), où est accolé le suffixe génitif de descendance -s. Ce patronyme est aussi originaire de la vallée du lys, plus précisément à Lillianes et à Perloz. Ce patronyme valdôtain est porté pour la première fois par Jean de Champer de Allanis, durant la seconde moitié du .

Patronyme 

 Adrien Jans (1905-1973), écrivain et poète belge ;
 Carlijn Jans (née en 1987), joueuse néerlandaise de volley-ball ;
 Jacques-Joseph Jans (1810-1872), ecclésiastique valdôtain, évêque d'Aoste ;
 Klaudia Jans-Ignacik (née en 1984), joueuse de tennis polonaise ;
 Lies Jans (née en 1974), femme politique belge ;
 Melanie Jans (1973-) joueuse de squash canadienne ;
 Parfait Jans (1926-2011), homme politique français ;
 Ron Jans (né en 1958), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Roy Jans (né en 1990), coureur cycliste belge ;
 Vera Jans (née en 1978), femme politique belge.

Toponyme 
Jans est une commune française de la Loire-Atlantique.

Voir aussi 

 Jans der Enikel, un poète et chroniqueur viennois du  ;
 Neeltje Jans, une île artificielle des Pays-Bas ;
 Saint-Jans-Cappel, une commune française dans le département du Nord.

Patronyme flamand